Kuzmenko est un patronyme d'origine ukrainienne, dérivé du prénom Kuzma. Il est porté notamment par:

 Andrei Kuzmenko, footballeur professionnel russe (1984-) ;
 Andriy Kuzmenko, chanteur ukrainien (1968-2015) ;
 Denis Kuzmenko, homme politique ukrainien ;
 Igor Kuzmenko, footballeur professionnel russe (1970-) ;
 Ivan Kuzmenko, nageur russe ;
 Larysa Kuzmenko, musicienne canadienne (1956-) ;
 Oksana Kuzmenko, Miss Ukraine 1997 ;
 Sergey Kuzmenko, joueur de rugby russe ;
 Serhiy Kuzmenko, basketteur ukrainien ;
 Serhiy Kuzmenko, homme politique ukrainien.

Homonymie de patronyme
Patronyme ukrainien